Santander kan avse:

 Racing Santander – en spansk fotbollsklubb, hemmahörande i Santander, Spanien.
 Banco Santander, S.A. – Spaniens största bank.

Geografi 

 Colombia

 Santander de Quilichao (kommun)  Cauca, 
 Santander de Quilichao (ort)  Cauca, 
 Santander, Colombia – ett departement 
 Norte de Santander – ett departement
 Puerto Santander (ort) – ort i Norte de Santander, 
 Filippinerna

 Santander (Cebu), en kommun i Filippinerna

 Mexiko

 Santander Jiménez, ort, Tamaulipas, 
 Spanien

 Kantabrien, region, 
 Santander, Spanien, 
 Santander (regionhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Santander flygplats

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar